Michel Fabre peut désigner :
 Michel Fabre (1948-), professeur de philosophie émérite à l’université de Nantes ;
 Michel Fabre (1954-), pilote de sport automobile français ;
 Michel Fabre (1956-), joueur de rugby à XV international français ;
 Michel Fabre, acteur français.